Людми́ла Ильи́нична Маслако́ва (в девичестве — Жарко́ва, 26 июля 1952, Астрахань, РСФСР, СССР) — советская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта СССР (1978). Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (1997).

Карьера 
Тренировалась под руководством Валентина Маслакова. Окончила экономический факультет МГУ.

На Олимпийских играх в Мехико Людмила участвовала в забегах на 100 метров и в эстафете. На 100 метрах она не смогла выйти в полуфинал, а в эстафете 4×100 метров вместе с Галиной Бухариной, Людмилой Самотёсовой и Верой Попковой завоевала бронзовую медаль.

В 1971 году Жаркова с Галиной Бухариной, Мариной Сидоровой и Надеждой Бесфамильной выиграла бронзу чемпионата Европы.

На Олимпиаде 1972 года Людмила вновь принимала участие в забеге на 100 метров и в эстафетном беге. На 100-метровой дистанции она завершила выступление на стадии полуфинала, в эстафете с Мариной Сидоровой, Галиной Бухариной и Надеждой Бесфамильной заняла 5-е место. На следующих Олимпийских играх Людмила Маслакова на 100 метрах не смогла выйти в финал, на 200 в полуфинал, а в эстафете с Татьяной Пророченко, Надеждой Бесфамильной и Верой Анисимовой вновь стала 3-й. На чемпионате Европы 1978 года Людмила выиграла бронзу на дистанции 100 метров и золото в эстафете 4×100. Последним турниром Маслаковой стала московская Олимпиада. В беге на 200 метров она не вышла в финал, в эстафете с Верой Комисовой, Верой Анисимовой и Натальей Бочиной завоевала серебряную медаль.

Личная жизнь 
Замужем за легкоатлетом и тренером Валентином Маслаковым. С 2009 года работает старшим тренером сборной России по лёгкой атлетике в спринте. Тренировала Наталью Иванову.

Примечания

Ссылки 
 
 Спортивный клуб МГУ им. М. В. Ломоносова

Бегуны на короткие дистанции СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Кандидаты педагогических наук